Тариха:

 Тариха — крупный город на юге Боливии.
 Тариха — департамент Боливии.

См. также 
 Тарих — историческое произведение в мусульманской литературе.